Гавриил Григорьевич Сотников — советский государственный хозяйственный и партийный деятель.

Биография 
Родился в 1915 году в селе Галичье. Член КПСС.

С 1937 года — на хозяйственной, общественной и партийной работе. 

В 1937—1981 гг.: 
 рабочий, инженерный работник в городе Москве, 
 работник аппарата Московского горкома КПСС, 
 1-й секретарь Первомайского райкома КПСС города Москвы, 
 работник аппарата ЦК КПСС, 
 заместитель председателя Московского совнархоза, 
 заместитель министра электротехнической промышленности СССР.

Делегат XIX и XX съездов КПСС.

Умер в Москве в 1981 году.

Ссылки 
 Сотников
 Сотников

Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Заместители министров СССР
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС